Beech Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Beech Creek Township (Arkansas)
 Beech Creek Township (Indiana)
 Beech Creek Township (Pennsylvania)